Klågerups landsfiskalsdistrikt var ett landsfiskalsdistrikt i Malmöhus län, bildat när Sveriges indelning i landsfiskalsdistrikt trädde i kraft den 1 januari 1918, enligt beslut den 7 september 1917.

Landsfiskalsdistriktet låg under länsstyrelsen i Malmöhus län.

Ingående områden

Från 1918
Bara härad:
Bara landskommun
Bjärshögs landskommun
Brågarps landskommun
Esarps landskommun
Genarps landskommun
Hyby landskommun
Kyrkheddinge landskommun
Lyngby landskommun
Mölleberga landskommun
Nevishögs landskommun
Skabersjö landskommun

Källor
Svensk författningssamling 1917:687
Svensk författningssamling 1941:682

Noter

Landsfiskalsdistrikt i Malmöhus län